Padasuka (Baros)
Padasuka (Cibatu), een plaats in Indonesië
Padasuka (Cibinong), een plaats in Indonesië
Padasuka (Cikajang), een plaats in Indonesië
Padasuka (Cimenyan), een plaats in Indonesië
Padasuka (Ciomas), een plaats in Indonesië
Padasuka (Maja)
Padasuka (Sukarame), een plaats in Indonesië
Padasuka (Warunggunung)